Cheney (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Cheney (gemeente), een gemeente in het Franse departement Yonne
 Cheney (Kansas), een plaats in het Amerikaanse staat Kansas
 Cheney (Washington), een plaats in het Amerikaanse staat Washington

Personen met de achternaam Cheney 
 Dick Cheney,  Amerikaans politicus en voormalig vicepresident van de Verenigde Staten
 Liz Cheney, Amerikaans politicus en dochter van Dick Cheney